Даниэле Браччали (, родился 10 января 1978 года в Ареццо, Италия) — итальянский профессиональный теннисист; трёхкратный полуфиналист турниров Большого шлема (1 — в парном разряде, 2 — в миксте); победитель семи турниров ATP (из них один в одиночном разряде); победитель двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-1996); финалист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-1996); бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Даниэле — младший из двух сыновей Джулиано и Илии Браччали; его брата зовут Лука.

Итальянец в теннисе с семи лет. Любимые покрытия — хард и трава; лучший удар — подача. Между 20 и 24 лет Браччали пропустил много времени из-за травмы паха.

Дисквалификация за игру на тотализаторе
В 2007 году Даниэле Браччали и другого итальянского теннисиста Потито Стараче дисквалифицировали за ставки на тотализаторе, а следственно за организацию договорных матчей. Браччали был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на 20 000 долларов США.

В 2015 году Браччали дисквалифицировали пожизненно за организацию договорных матчей, но позже ему разрешили выступать. В 2018 году Браччали вновь получил пожизненный срок дисквалификации.

Спортивная карьера 
На юниорском уровне Браччали смог выиграть в 1996 году два турнира серии Большого шлема: в парном разряде с Жослином Робишо Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. На юниорском Открытом чемпионате США того же года их пара дошла до финала, проиграв там братьям Брайанам. В юниорах итальнец смог достичь пятого места рейтинга.

Во основном туре ATP Браччали первый раз сыграл в 1995 году. В начале карьеры итальянский теннисист особо не выделялся результатами и играл в основном на небольших турнирах серии «фьючерс». Однако в 1998 году, находясь в четвёртой сотни рейтинга, он совершил прорыв на Уимблдонском турнире, пройдя три раунда квалификации, Даниэле затем выиграл два матча в основной сетке и прошёл в третий раунд. Осенью он выиграл первый профессиональный турнир, взяв главный приз «челленджера» в Италии.

Долгий период времени Браччали выступал на невысоком уровне, до 2004 года он всего лишь раз смог повторить победу на «челленджерах». Начиная с 2004 года, 26-летний итальянец смог перезагрузить карьеру и выйти на новый уровень. В феврале он сыграл первый парный финал в АТП-туре, а в июле впервые вошёл в топ-100 парного рейтинга. Следующие два сезона оказались лучшими в карьере Даниэле. В феврале 2005 года Браччали в дуэте Джорджо Галимберти со второй попытки выиграл в финале турнира в 
Милане. В марте Браччали был впервые заигран за сборной Италии в розыгрыше Кубка Дэвиса. В июле он впервые вышел в четвертьфинал в одиночках в основном туре, сделав это на турнире в Амерсфорте, а в августе дебютировал в топ-100 одиночного рейтинга. В апреле 2006 года Браччали единственный раз выиграл турнир АТП в одиночном разряде. Произошло это на грунте в Касабланке, где в финале он переиграл первого номера посева Николаса Массу 6-1, 6-4. Благодаря этому итальянец поднялся на 49 место в рейтинге (самое высокое в карьере). На Уимблдоне он смог повторить своё высшее достижение на Больших шлемах в одиночках и прошёл в третий раунд.

С 2007 года успехи Браччали в основном происходили в парном разряде. В октябре 2010 года на турнире в Санкт-Петербурге он взял титул в паре с Потито Стараче. В июне 2011 года их пара достигла четвертьфинала на Ролан Гаррос. В том сезоне Браччали с разными партнёрами смог выиграть сразу три титула в Мировом туре. В январе 2012 года на Открытом чемпионате Австралии он вышел в полуфинал в миксте в паре с Робертой Винчи. На Ролан Гаррос он уже смог доиграть до двух полуфиналов сразу: в мужских парах с Потито Стараче, а в миксте с Галиной Воскобоевой. В июне он поднялся на пиковое в карьере — 21-е место парного рейтинга. На Уимблдоне итальянец отметился выходом в четвертьфинал в паре с Юлианом Ноулом. Затем Браччали впервые сыграл на Олимпиадуе, которая прошла в Лондоне, но максимум смог выйти в четвертьфинал в миксте, а в мужских парах завершил выступление в первом раунде.

На Открытом чемпионате Австралии 2013 года Браччали доиграл до 1/4 финала в паре с Лукашом Длоуги. После отбытия двухгодовой дисквалификации Браччали в 2018 году смог выиграть один парный титул в Туре, взяв главный приз соревнований в Гштаде и в том же сезоне окончательно завершил карьеру, получив пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Ареццо
Теннисисты Италии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди юношей
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди юношей
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года